Карнеги има више значења:
 Карнеги (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Карнеги (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Универзитет Карнеги Мелон
 Карнеги Хол
 Ендру Карнеги, шкотско-амерички индустријалац који је предводио огромну експанзију америчке индустрије челика крајем 19. века